La désignation de Bayer Tau Aquarii (τ Aqr / τ Aquarii) est partagée par deux étoiles de la constellation du Verseau :

 τ Aquarii ;
 τ Aquarii (parfois simplement nommée τ Aquarii, notamment sur la base de données SIMBAD).
Elles sont séparées de 0,65° dans le ciel.

Notes et références 

Constellation de Cassiopée
Homonymie stellaire
Aquarii, Tau